Вьетто () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Вьетто, Лусиано (род. 1993) — аргентинский футболист
 Вьетто, Рене (1914-1988) — французский шоссейный велогонщик